DPA, Dpa og dpa har flere betydninger:

 Deutsche Presse-Agentur – nyhedsagentur i Tyskland med hovedsæde i Hamburg.
 Danish Product Award – produktpris, ugebladet Ingeniøren
 Danske Populærautorer – et forbund af sangskrivere, komponister og tekstforfattere